Одіве́лаш (; ) — португальська власна назва.

Топоніми

Одівелаш — муніципалітет.
 Одівелаш (парафія)
 Одівелаш (станція метро)
 Одівеласький монастир
 Одівелаш (Феррейра-ду-Алентежу) — парафія.